Charneux (Herve), een deelgemeente van de Belgische gemeente Herve
 Charneux (Nassogne), een dorp in Harsin, een deelgemeente van de Belgische gemeente Nassogne
 Charneux (Jalhay), een dorp in de Belgische gemeente Jalhay